Philetes är ett släkte av fjärilar. Philetes ingår i familjen plattmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Plattmalar
Philetes